Baloncesto Superior Nacional, màxima competició de basquetbol de Puerto Rico
 Boussois-Souchon-Neuvesel, empresa de la indústria alimentària de França fusionada en el grup Danone
 Badan Standardisasi Nasional, organisme de normalització d'Indonèsia
 BSn també és el codi a la classificació climàtica de Köppen del Clima semiàrid boirós